J41 steht für:

 Chronische Bronchitis, eine Infektionskrankheit nach dem ICD-10-Code
 British Aerospace Jetstream 41, ein Flugzeugtyp nach dem IATA-Code
 den Johnson-Körper J41, die verlängerte verdrehte Fünfeckskuppelrotunde

Abkürzung